Termin SOAT ima više značenja.

 Sukcinilornitin transaminaza, enzim
 SOAT1, enzim i ljuski gen na hromozomu 1
 SOAT2, enzim i ljuski gen na hromozomu 12